Trzecia edycja międzynarodowych rozgrywek w piłce nożnej Złoty Puchar CONCACAF rozegrana w 1996 roku w USA.

W turnieju wzięło udział 9 drużyn podzielonych na 3 grupy. Po raz pierwszy w historii do udziału w turnieju został zaproszony kraj spoza strefy CONCACAF - Brazylia, która przysłała drużynę młodzieżową.

  Brazylia
  Gwatemala
  Honduras
  Kanada
  Meksyk
  Saint Vincent i Grenadyny
  Salwador
  Trynidad i Tobago
  USA

Pierwsza runda

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Najlepsi strzelcy 
 4 -  Eric Wynalda
 3 -  Caio
 3 -  Sávio
 3 -  Luis García

Bibliografia 
 

Złoty Puchar CONCACAF 1996